Vibiliidae är en familj av kräftdjur. Vibiliidae ingår i överfamiljen Vibilioidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Vibiliidae 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Vibiliidae